Sainte-Eulalie puede referirse a: 

 Sainte-Eulalie, comuna de Ardèche (Francia).
 Sainte-Eulalie, comuna de Aude (Francia).
 Sainte-Eulalie, comuna de Cantal (Francia).
 Sainte-Eulalie, comuna de Gironda (Francia).
 Sainte-Eulalie, comuna de Lozère (Francia).